Comarca de Cinco Villas a Navarra.
 Cinco Villas (comarca d'Aragó)